XVI чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил с 29 октября по 14 ноября 2010 года в пяти городах Японии с участием 24 национальных сборных команд.

Чемпионом мира второй раз подряд стала сборная России, прошедшая весь турнир без поражений, а в финальном матче обыгравшая олимпийских чемпионок Пекина-2008 команду Бразилии. Призёром чемпионата мира также стала сборная Японии — впервые с 1978 года.
 
Самым ценным игроком турнира была признана нападающая сборной России Екатерина Гамова.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Россия — победитель предыдущего чемпионата мира;
 Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Сербия, Турция, Хорватия, Чехия — по итогам европейской квалификации;
 Казахстан, Китай, Таиланд, Южная Корея — по итогам азиатской квалификации;
 Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Пуэрто-Рико, США — по итогам североамериканской квалификации;
 Бразилия, Перу — по итогам южноамериканской квалификации;
 Алжир, Кения — по итогам африканской квалификации.

Квалификация 

В квалификации (отборочном турнире) приняли участие 96 сборных команд, которые разыграли 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства. Отбор осуществлялся в рамках пяти континентальных конфедераций.

Система проведения чемпионата 
24 финалиста чемпионата мира на первом этапе разбиты на 4 группы. 16 команд (по четыре лучшие из каждой шестёрки) вышли во второй этап, где образовали две группы по 8 команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4-е места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Жеребьёвка финального турнира прошла 24 ноября 2009 года в столице Японии Токио. По её результатам команды были распределены на 4 группы первого этапа.

Составы команд

Города и игровые арены 
Соревнования проходят в шести игровых залах пяти городов Японии.

 Токио.
 В первом спортивном зале Национального стадиона «Ёёги» (Yoyogi Gymnasium) прошли соревнования первого (группа А) и второго (группа Е) групповых этапов, а также матчи плей-офф первенства. Зал был построен к Олимпийским играм 1964 года. Вместимость 12 тысяч зрителей.
 Часть матчей плей-офф состоялась в столичном спортивном зале (Tokyo Metropolitan Gymnasium). Зал построен к Олимпийским играм 1964 года. Вместимость 10 тысяч зрителей.
 Нагоя.
 В спортивном зале «Ниппон Гайси» (Nippon Gaishi Hall) прошли матчи группы F второго раунда первенства. Зал был открыт в 1987 году. Вместимость 10 тысяч зрителей.
 Хамамацу.
 В «Хамамацу Арене» (Hamamatsu Arena) прошли матчи группы В первого раунда чемпионата. Арена открыта в 1990 году. Вместимость 8 тысяч зрителей.
 Мацумото.
 В городском зале (Matsumoto City Gymnasium) прошли матчи группы С первого раунда первенства. Зал был открыт в 1981 году. Вместимость 6 тысяч зрителей.
 Осака.
 В муниципальном центральном спортивном зале (Osaka Municipal Central Gymnasium) состоялись матчи группы D первого раунда чемпионата. Вместимость 8,2 тысячи зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 
Токио

Группа В 
Хамамацу

Группа С 
Мацумото

Группа D 
Осака

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 
Токио

Группа F 
Нагоя

Классификационный раунд 
Токио

За 9—12-е места

Полуфиналы

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

За 5—8-е места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф 
Токио

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Мария Борисенко, Екатерина Гамова, Наталья Гончарова, Екатерина Кабешова, Татьяна Кошелева, Светлана Крючкова, Леся Махно, Юлия Меркулова, Елена Константинова, Мария Перепёлкина, Любовь Соколова, Евгения Старцева, Вера Улякина, Ольга Фатеева. Главный тренер: Владимир Кузюткин.

 : Аденизия, Дани Линс, Жаклин, Жойс, Камила Брайт, Карол Гаттас, Наталия, Сасса, Таиса, Фаби, Фабиана, Фабиола, Фернанда Гарай, Шейла. Главный тренер: Зе Роберто.

 : Эрика Араки, Акико Ино, Каори Иноуэ, Мидзухо Исида, Саори Кимура, Мэгуми Курихара, Хитоми Накамити, Саори Сакода, Юко Сано, Ёсиэ Такэсита, Канари Хамагути, Юкико Эбата, Маи Ямагути, Аи Ямамото. Главный тренер: Масаёси Манабэ.

Индивидуальные призы 
 MVP: Екатерина Гамова 
 Лучшая нападающая: Татьяна Кошелева 
 Лучшая блокирующая: Кристиан Фюрст 
 Лучшая на подаче: Марет Гротхейс 
 Лучшая либеро: Стэйси Сикора 
 Лучшая связующая: Вэй Цююэ 
 Лучшая на приёме: Логан Том 
 Самая результативная: Неслихан Дарнель

Ссылки 

 Сайт чемпионата мира
 Чемпионат мира по волейболу 2010 среди женщин на сайте ФИВБ

2010 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Октябрь 2010 года
Ноябрь 2010 года
Спорт в Японии в 2010 году
Чемпионаты мира в Японии